Moracci ist der Familienname folgender Personen: